Akebono (geslacht), een geslacht van vliegen
 Akebono (sumoworstelaar), een sumoworstelaar
 Akebono (torpedobootjager), een torpedobootjager van de Japanse Keizerlijke Marine
 Akebono (satelliet), een Japanse satelliet van JAXA